Прудок — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Прудок —  деревня в Бычихинском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Прудок —  деревня в Езерищенском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Прудок — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Прудок — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Прудок — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Прудок — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Прудок — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Прудок — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Прудок — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Прудок — деревня в Березинском районе Минской области.
 Прудок — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Прудок — деревня в Крупском районе Минской области.
 Прудок — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Прудок — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Прудок — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Прудок — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.
 Прудок — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.
 Прудок — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Прудок — хутор в Тимском районе Курской области.
 Прудок — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Прудок — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Прудок — посёлок в Жердевском районе Тамбовской области.
 Прудок — деревня в Жарковском районе Тверской области.

Украина 
 Прудок —  бывшее село в Сумском районе Сумской области, ликвидировано в 1999 году.

См. также 
 Прудки